Modan steht für:

 Modan (Pukster), Fluss in Russland
 Modan (Serjoscha), Fluss in Russland
 Modan (Heiliger), schottischer Mönch und Heiliger

Modan ist der Familienname folgender Personen:

 Rutu Modan (* 1966), israelische Comiczeichnerin und Autorin

Siehe auch:
 Modane, Gemeinde im Département Savoie, Frankreich